Bairdstown ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Bairdstown (Georgia), im Greene County
 Bairdstown (Ohio), im Wood County
 Bairdstown (Pennsylvania), im Westmoreland County
 Bairdsville (New Jersey), im Monmouth County
 Der Stadtteil El Sereno in Los Angeles hieß zwischen 1900 und 1917 Bairdstown.